Алексей Быстров Быстров, Алексей Петрович (1899—1959) — советский анатом, гистолог и палеонтолог.
 Быстров, Алексей Фёдорович (1921—2002) — советский контрразведчик.